Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на 10. Светском првенству у атлетици у дворани 2004. у Будимпешти одржано је 6. и 7. марта.

Титулу светске првакиње освојену на Светском првенству 2003. није бранила Кајса Бергквист из Шведске.

Земље учеснице 
Учествовало је 17 скакачица увис из 12 земаља.

Рекорди

Најбољи резултати у 2004. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку увис у дворани пре почетка првенства (5. марта 2004), имале су следећи пласман.
{| class="wikitable"
|-
| 1.|| Ана Чичерова,  || 2,04 || rowspan="2" | 7. фебруар
|-
| 2.|| Кајса Бергквист,  || 2,02 
|-
| 3. || Јелена Слесаренко,  ||  2,01 || 18. фебруар 
|-
|rowspan="3" | 4. || Данијела Рат, ||rowspan="3" | 2,00 || 21. фебруар 
|-
| Вита Паламар,  || 7. фебруар
|-
| Рут Беитија, ||rowspan="3" |  18. фебруар 
|-
|7. || Бланка Влашић,  ||  1,99 
|-
| rowspan="2" |8. || Вита Стјопина,  || rowspan="2" | 1,98 
|-
|Јекатерина Савченко,  ||rowspan="2" | 7. фебруар
|-
| 10.|| Ирена Михалченко,   || 1,96 
|}
Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2004.

 Освајачице медаља 

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификациона норма за 8 финалисткиња износила је 1,96 м (КВ). Норму је испунило 8 такмичарки (КВ''').

Финале 
У финалу је учествовало 8 такмичарки из 6 земаља.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2004. на сајту ИААФ 

Светско првенство у атлетици у дворани 2004.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани